Афе́ра ( — дело, ошиб. произношение: афёра) — рискованная, сомнительная и неблаговидная сделка с целью личной наживы; синоним мошенничества, махинации и авантюры.

В кинематографе
 «Афера» — фильм режиссёра Джорджа Роя Хилла, лауреат семи премий «Оскар» (США, 1973).
 «» — фильм режиссёра , сиквел фильма 1973 года (США, 1983).
 «Афера» — фильм режиссёра Евгения Лаврентьева (Россия, 2001).
 «Афера» — фильм режиссёра Джеймса Фоули (США, 2003).
 «Афера» — 13-я серия II сезона телесериала «Остаться в живых» (США, 2006).

Примечания